Zarqa kan syfta på följande platser:

Förenade Arabemiraten 

 Zirkuh (ö), Abu Dhabi,

Jordanien 

 Zarqa, guvernementshuvudort, 
 Zarqa (guvernement), 
 Qasabat Az Zarqa, departement, 

Robotskapade Jordanienförgreningar